Zbigniew Jankowski (sportowiec)
 Zbigniew Jankowski (poeta)